Asielcrisis Nederland 2021-heden
 Europese vluchtelingencrisis, rond 2015